Ашинов — российская фамилия мужского рода в единственном числе без точно-установленного происхождения: корневая основа фамилии встречается в древнеегипетской мифологии, в топонимах Германии и Богемии (в западной Чехии), в словах и терминах Персии, на идиш и на иврите, в хазарском каганате и в тюркских диалектах, а также в фамилиях Кавказа или Малой Азии. Женская форма фамилии: Ашинова; мн.ч. Ашиновы.

Известные носители 
 Ашинов, Николай Иванович (1856—1902) — русский казак, искатель приключений.
 Ашинов, Хазрет Ахметович (1926—1994) — адыгейский писатель, прозаик и журналист, заслуженный работник культуры Республики Адыгея.
 Ашинов, Якуб Нухович (1929—1995) — звеньевой колхоза имени Ленина Теучежского района Адыгейской автономной области, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Аш (пепел)
 Аши
 Ашин (фамилия)
 Ашина или Арсена (серый волк)

Примечания